Stenka Razine (1630-1671), chef cosaque.
 Stenka Razine (Glazounov), poème symphonique d'Alexandre Glazounov composé en 1886.
 Stenka Razine (film), film russe de 1908.